Trebinje, in italiano Trebigne, comune della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina
 Trebinjë, comune dell'Albania nella Prefettura di Coriza